Libertyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Libertyville (Alabama)
 Libertyville (Illinois)
 Libertyville (Indiana)
 Libertyville (Iowa)
 Libertyville (Missouri)
 Libertyville (New York)